Natalia Nazarova (1979-), athlète russe, spécialiste du 400 mètres
 Natalia Nazarova (1988-), joueuse russe de volley-ball
  (1969-), réalisatrice russe